Mühling ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Mühling (* 1992), deutscher Fußballspieler

 August Mühling, Heinrich Leberecht August (1786–1847), deutscher Komponist 
 Carl Mühling, auch Karl (1858–nach 1933), deutscher Journalist und Historiker
 Jens Mühling (* 1976), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Johannes Stomius (Johannes Mühling oder Muhling; 1502–1562), Musiker, Pädagoge, Humanist, lateinischer Poet und Schulmann
 Julius Mühling (1793–1874), deutscher Theaterdirektor
 Karl-Hermann Mühling (* 1961), deutscher Agrar- und Ernährungswissenschaftler an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 Markus Mühling (* 1969), deutscher evangelischer Theologe
 Matthias Mühling (* 1968), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Publizist

Mühling heißen folgende Orte: 

 Mühling (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wieselburg-Land, Niederösterreich
 ein Ort, heute in der russischen Siedlung Cholmogorje (Wischnjowoje), Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Mühling, Kreis Gerdauen in Ostpreußen)